Бабошкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Бабошкин, Анатолий Васильевич (род. 1953) — депутат Государственной Думы IV созыва.
 Бабошкин, Андрей Степанович (род. 1968) — российский футболист.

Известные носительницы 
 Бабошкина, Вера Иудовна (1911—1961) — Герой Социалистического Труда (1958).